Блаженная Маргарита Савойская (1390—1464), дочь Амадея V, маркиза Монферрато
 Маргарита Савойская (1420—1479), жена Людовика III Анжуйского
 Маргарита Савойская (1439—1483), дочь Людовика Савойского
 Маргарита Савойская (1589—1655), герцогиня Мантуи
 Маргарита Виоланта Савойская (1635—1663), дочь Витторио Амадео I Савойского
 Маргарита Савойская (1851—1926), королева Италии
 Маргерита-ди-Савойя, итальянский город